Martonoš () este o localitate în Districtul Banatul de Nord, Voivodina, Serbia.

Populație
1961: 3.400
1971: 2.996
1981: 2.737
1991: 2.423

Localități din Voivodina